Maîtresse steht für:
 weiblicher Günstling am absolutistischen Hof, siehe Mätresse
 Maîtresse (Film), französischer Liebesfilm aus dem Jahr 1976